Hattori Hanzō, condottiero giapponese
Heiji Hattori, personaggio del manga ed anime Detective Conan
Heizo Hattori, personaggio del manga ed anime Detective Conan
Hattori, il piccione di Rob Lucci, personaggio del manga ed anime One Piece
7308 Hattori, asteroide della fascia principale